Bus (elektronica)
1,2-dibroomethaan (Ethyleendibromide)